2196 Ellicott – asteroide della fascia principale
 Ellicott (Colorado) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Ellicott (New York) – comune degli Stati Uniti d'America
 John Ellicott – orologiaio inglese
 Ellicott City – centro abitato degli Stati Uniti d'America